Drew Omicioli (né le  à West Warwick dans l'État du Rhode Island aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace et italien.

Carrière de joueur 
Il a fait ses débuts dans l'USHL en 1997 avec les Stars de Lincoln.

Statistiques de joueur 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || Stars de Lincoln || USHL ||41 ||16 ||16 ||32 ||89 ||8 ||1 ||3 ||4 ||8
|- 
|1998-1999 || Friars de Providence || HE ||33 ||8 ||9 ||17 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 || Friars de Providence || HE ||36 ||11 ||12 ||23 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Friars de Providence || HE ||29 ||12 ||15 ||27 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Friars de Providence || HE ||37 ||14 ||16 ||30 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || Bruins de Providence || LAH ||6 ||2 ||0 ||2 ||0 ||2 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 2002-2003 || Hockey Club Bolzano || Série A ||39 ||23 ||24 ||47 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2003-2004 || Hockey Club Bolzano || Série A ||39 ||44 ||25 ||69 ||69 ||3 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 2004-2005 || HC Asiago || Série A ||26 ||15 ||13 ||28 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2005-2006 || Trashers de Danbury || UHL ||66 ||48 ||39 ||87 ||89 ||18 ||10 ||5 ||15 ||16
|-
| 2006-2007 || Hockey Club Bolzano || Série A ||22 ||24 ||11 ||35 ||56 ||5 ||4 ||1 ||5 ||10 
|-

Carrière d'entraîneur

Statistiques d'entraîneur 
Mis à jour le 

| 2008-2009 || Université Brown (assistant) || ECAC
|  ||  ||  ||   || 
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2014-2015 || IceGators de la Louisiane || SPHL
| 56 || 27 || 21 || 8  ||  tour
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2015-2016 || IceGators de la Louisiane || SPHL
| 56 || 26 || 26 || 4 ||  tour
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2016-2017 || SG Cortina || Série A
|  ||  ||  ||  || 
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2017-2018 || SG Cortina || Série A
|  ||  ||  ||  ||

Statistiques internationales 

| 2003 ||align="left"| Équipe d'Italie U18 ||align="left"| International || 3 || 2 || 1 || 3 || 4 || ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en août 1979
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du HC Bolzano
Entraîneur italien de hockey sur glace
Entraîneur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace